Рене Эмиль Гоген (, ) — франко-канадский рестлер и бодибилдер, наиболее известен под своим именем Рене Дюпри. Сын канадского рестлинг-промоутера Эмиля Дюпри.

Карьера 
С детства занимался борьбой. Стал профессиональным рестлером в 1997 году в возрасте 14 лет, работал с отцом в  промоушене. Спустя несколько лет подписал подготовительный контракт с World Wrestling Entertainment, где его отправили на подготовительную площадку  для дальнейшего развития.

World Wrestling Entertainment (2002—2007)

RAW и SmackDown! 
В 2003 году, воспользовавшись антифранцузским настроем, преобладающем в Соединенных Штатах в результате противостояния Франции против политики США в Ираке, World Wrestling Entertainment (WWE) создает команду французов из двух хилов для бренда RAW. Из-за отсутствия французских борцов в своих рядах, роль отводится двум франко-канадским из Квебека: Сильвану Гренье и Рене Дюпри. Команда именует себя «Сопротивлением» (). По итогам драфта от 22 марта 2004 года Рене переходит на Smackdown, начав сольную карьеру, сохранив при этом гиммик француза, а Конвей и Гренье остаются на RAW в команде «Квебек».

30 июня 2005 года после драфта Рене вернулся на RAW. Первый его поединок после возвращения состоялся 4 июля: победный бой против Вала Вениса. В своих некоторых промо Рене назывался «французским феноменом». Он провёл серию победных боёв, победив таких рестлеров, как Таджири и Ураган. В середине сентября Рене покинул временно ринг из-за подозрений на грыжу. Вскоре он отправился в OVW, но и там он приостановил карьеру из-за очередной грыжи.

ECW 
В августе 2006 года было анонсировано возвращение Дюпри. 12 сентября он одержал победу над Болсом Махони, но затем дважды проиграл СМ Панку и Бобби Лешли.С 20 февраля 2007 на ECW, Дюпри реформировал «Сопротивление» () с Сильваном Гренье, но воссоединение команды было недолгим после сюжет с Дюпри был приостановлен в начале марта и его отправили на реабилитацию по обвинению в незаконном употреблении стероидов. 26 июля 2007 года Рене аннулировал контракт по собственному желанию.

Japan (2007—2012)

Hustle 
15 августа 2007 года Рене дебютировал под псевдонимом Рене Бонапарт в японском промоушене HUSTLE, победив Таджири. После дебюта Рене стал членом президента Нобухико Такады, Такада Монстр Армия таким образом, продолжив свою победную серию. Бонапарт и Ватару боролись в матче 22 сентября, с условием, что жена Ватару,Эйко, должна была стать женой победителя матча. Бонапарт и его командный партнер Саката проиграли в матче по дисквалификации
таким образом Бонапарт не получает, Эйко. После короткого перерыва, Гоген совершил возвращение в январе 2008 года, победив Таджири. Вскоре он создает команду «Армагеддон» вместе с Тревисом Томко, проведя пару матчей она распадется.

All Japan Pro Wrestling 
С января 2010 года Дюпри начал выступления в All Japan Pro Wrestling. Став
одним из основных меин ивентеров и топ хилов в группировке Voodoo Murder's, пока она не была расформирована в июне 2011 года.

Wrestle-1 
C сентября 2013 года по 2014 год рестлер Wrestle-1

Независимые промоушены (2008-н.в.) 
В Июле 2008, он представлял Европу в Grand Prix Tournament.

Рене Дюпри в American Wrestling Rampage, становится чемпионом в тяжёлом весе одолев Роба Ван Дама. Рене Дюпри воссоединяет «Сопротивление» с Гренье на American Wrestling Rampages France 2010 Tour

Рене Дюпри, продолжает выступать в разных странах мира: Великобритания, Япония, Мексика, Франция, Германия, Румыния и Болгария.

В середине 2012 года в Европе. Он стал чемпионом в тяжёлом весе турнира Southside Heavyweight Championship в матче «тройной угрозы». Его пребывание в Европе было не долгим он вернулся в Канаду.

11 ноября 2012 года, Рене выступил в четырёх стороннем матче PWS в Равэй, Нью-Джерси.

В мае 2013 года Рене и его отец перезапускают Grand Prix Wrestling, где будут таланты из All Japan Pro Wrestling, а также подобранные ими инди-рестлеры.
В январе 2015 Дюпри побеждает Тайсона Дюкса. 19 февраля, Дюпри побеждает Брендона ВанДениелсона  и Зака Меркюри в матче тройной угрозы следующей ночью проигрывает матч Дэвиду Харту Смиту мл.. 21 февраля в матче с Боби Шарпом заканчивается временной лимит на ничью. 22 февраля Дюпри побеждает Майкла Ричарда Блейса.

11 июня, 2016 «Сопротивление» (Рене Дюпри и Сильван Гренье) побеждают Дики Родза и Иса Волка в мейн ивенте WOW . 18 июня, 2016, Дюпри побеждает Итана Пейджа.

26 мая 2017 года в WCPW Pro Wrestling World Cup - Канадский отборочный раунд, Дюпри побеждает Майкла Элгина по дисвалификации.

Титулы и награды

Бодибилдинг 
 Mr. Canada Bodybuilding National Champion (2001)

Рестлинг 
 All Japan Pro Wrestling
 AJPW Gaora TV Championship (1 раз) 
 Southside Wrestling
 Southside Heavyweight Championship (1 раз)
 American Wrestling Rampage
 AWR Heavyweight Championship (2 раза, текущий)
 AWR No Limits Championship (1 раз)
 Great North Wrestling
 GNW Canadian Championship (1 раз, текущий)
 Over The Top Wrestling
 OTT No Limits Championship (1 раз)
 World Wrestling Entertainment
 WWE World Tag-Team Champion с Сильваном Гренье (1 раз)
 WWE Tag Team Champion с Кензо Судзуки (1 раз)

 Wrestling Observer Newsletter
 Worst Tag Team (2003) с Сильваном Гренье

Рестлеры, известные под псевдонимами
Рестлеры Канады